Saturn est le nom anglais pour «  ».

Aéronautique 
 Saturn est une famille de lanceurs du programme Apollo. Elle comprend notamment :
 Saturn I et Saturn IB, les fusées qui ont permis de mettre au point par étapes la fusée lunaire,
 Saturn V, le lanceur développé pour permettre les missions lunaires et capable de placer  en orbite basse,
 Saturn INT-21, un lanceur orbital dérivé de Saturn V, mais qui n'a jamais été lancé ;
 UEC Saturn est un fabricant russe de turbines et de turboréacteurs ;
 Lockheed L-75 Saturn, un avion de Lockheed.

Informatique 
 Saturn est une famille de microprocesseurs de Hewlett-Packard ;
 Saturn est une console de jeux vidéo.

Cinéma 
 Saturn est un film de Rob Schmidt sorti en 1999 ;
 Saturn Films est une société de production américaine, basée à Los Angeles ;
 Saturn Award est une série de prix décernés aux films de science-fiction et de fantastique.

Automobile 
 Saturn était une marque de General Motors.

Sports 
 Saturn Ramenskoïe est un club de football russe ;
 Équipe cycliste masculine Saturn.

Divers 
 Saturn est une chaîne de magasins ;
 Saturn est une variété de pommier.